Тур Средиземноморья () — шоссейная многодневная велогонка по французскому побережью Средиземного моря.

История 
Гонка была основана в 1974 году бывшим велогонщиком, победителем Тур де Франс 1966 Люсьеном Аймаром, который являлся её бессменным организатором 38 лет при поддержке Клода Эскалона. В результате споров с советом директоров Национальной велосипедной лиги он покинул своё место и был заменён в 2013 году Андре Мартре и Клодом Примардом до марта 2015 года. 

С 1974 по 2014 год (первые четыре года под названием «Trophée Méditerranéen») гонка проводилась в феврале в южном французском регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег, иногда с заездами на территорию Италии в Лигурию. Маршрут включал от четырёх до восьми этапов, один из которых традиционно включал восхождение на гору Фарон в Тулоне.

Тур Средиземноморья являлся частью серии февральских велогонок на юге Франции. Гонка проходила после Этуаль де Бессеж, и перед Тур дю От-Вар, Туром Прованса и Классик Суд Ардеш. Участие в этих гонках принимали в основном французские команды, рассматривающие их в качестве подготовки к Париж — Ницце — первой европейской многодневки в календаре Мирового тура UCI.

С 2005 года входила в UCI Europe Tour с категорией 2.1.

Возникшие проблемы в начале 2012 года между организаторами и Французской федерацией велоспорта, почти означали отмену мероприятия до того, прежде чем будет достигнута договоренность.  Но после подтверждения UCI в конце января 2012 года о включение гонки в сореновательный календарь она состоялась. 

В январе 2015 года из-за финансовых трудностей запланированная на февраль гонка была сокращена с пяти до трёх этапов, убрав и традиционное восхождение на гору Фарон. Однако в начале февраля организаторы после постановления Национального олимпийского комитета Франции (CNOSF) заявили гонка будет отменена полностью.

Среди  победителей гонки были такие известные гонщики как Эдди Меркс, Джанни Буньо, Тони Ромингер, Лоран Жалабер и Паоло Беттини. Рекордсменом с тремя победами является Джерри Кнетеманн.

В 2016 году гонка была восстановлена как La Méditerranéenne. Её протяжённость составила четыре этап которые прошли по территориям трёх стран — Испании, Франции и Италии.

Призёры 

 В 2010 году первоначально победу одержал испанец Алехандро Вальверде, но после того как его дисквалифицирвали за допинг, согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, все его результаты с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 года были аннулированы. Произошло перераспределение мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции